Mr. Belvedere – film per la televisione statunitense del 1965 diretto da Frederick de Cordova.
Mr. Belvedere – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1985 al 1990.